John hace referencia a varios artículos:

 Juan (nombre)

Personas
John Winston Ono Lennon, Músico británico, Ex Beatle.
John Alexander Reina Newlands, químico británico;
John Ambrose Fleming, inventor británico;
John Bardeen, físico estadounidense;
John Bartram, botánico estadounidense;
John Bunyan, escritor inglés conocido por su obra El progreso del peregrino;
John C. Reilly, actor estadounidense;
John Cena, luchador de la WWE
John Cocke, científico informático estadounidense;
John Constable, pintor;
John Cornford, poeta británico;
John Dalton, científico británico;
John Deacon, bajista de Queen;
John Dryden, poeta y dramaturgo inglés;
John Dutton Frost, militar británico;
John Farrow, director, guionista y productor australiano;
John F. Kennedy, 35° presidente de los Estados Unidos desde 1961 hasta 1963;
John Galsworthy, novelista y dramaturgo británico, premio Nobel de Literatura en 1932;
John Grierson, director de cine documental británico;
 John Harvard, colono Reino Unido & Estados Unidos;
John Hunter, cirujano y anatomista británico;
John Hutton Balfour, médico y botánico británico;
John Jervis, marino y militar inglés;
John Keats, poeta británico;
John Kenneth Galbraith, economista estadounidense;
John Bernard Larroquette, Actor estadounidense;
John Locke, filósofo Británico;
John Lukacs, historiador estadounidense;
John Malkovich, actor, productor de cine y director de cine estadounidense;
John Maxwell Coetzee, escritor de Sudáfrica, Premio Nobel de Literatura en 2003;
John Milton, poeta inglés;
John Pople, químico británico, premio Nobel de Química en 1998;
John Rawls, filósofo estadounidense;
John Ronald Reuel Tolkien, lingüista y escritor de fantasía británico;
John Singer Sargent, pintor italiano;
John Stagliano, director de cine porno estadounidense;
John Steinbeck, novelista estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1962;
 John Stuart Mill, filósofo, político y economista británico;
John Travolta, actor estadounidense;
John Turturro, actor estadounidense;
John Vanbrugh, arquitecto y dramaturgo inglés;
John Venn, matemático británico;
John Wallis, matemático inglés;
John Wayne, actor estadounidense;
John Wilmot, poeta y escritor libertino inglés;
John Yu Shuinling, diplomático, fotógrafo e ingeniero chino;

Además